70-й окремий полк підтримки  — формування інженерних військ Сухопутних військ України, розташоване в місті Бар Вінницької області.

Історія 
Військова частина була створена 2 листопада

Полк брав участь в навчаннях "Рубіж 2016", що відбувалися з 5 по 25 жовтня у Херсонській області.

6 грудня 2021 року полк отримав бойове знамено.

Командування 
 полковник Предиткевич Олег Станіславович (2016)

Див. також 
 91 інженерний полк
 703 окремий полк підтримки

Примітки

Посилання 

 Сили підтримки
 Книга пам'яті загиблих
 Дванадцять військовослужбовців повернулися з АТО в Бар

70
Військові формування у Барі
Військові формування України у російсько-українській війні (з 2014)
Військові формування, засновані 2020